Stati Uniti d'America
 Rantoul – villaggio della Contea di Champaign, Illinois
 Rantoul – città della Contea di Franklin, Kansas
 Rantoul – città della Contea di Calumet, Wisconsin